Алекса́ндр Бори́сович Па́влов:
 Павлов, Александр Борисович (1950—2011) — советский и российский поэт, журналист. 
 Павлов, Александр Борисович (род. 1963) — российский художник.